Визуализация техпроцесса — способ отображения информации о состоянии технологического оборудования и параметрах технологического процесса на мониторе компьютера или операторской панели в системе автоматического управления в промышленности, предусматривающий также графические способы управления техпроцессом. Система визуализации должна учитывать требования, предъявляемые к человеко-машинному интерфейсу. Визуализация техпроцесса реализуется в ряде экранов или окон, которые могут представлять собой иерархическую систему. В основе системы отображения лежит мнемосхема техпроцесса, статическое изображение в визуально простой и интуитивно понятной форме показывающей элементы оборудования, возможно, обрабатываемые материалы и продукцию, и их взаимодействие, порядок обработки. Статическая мнемосхема оживляется — анимируется, отображая реальное состояние оборудования и сырья. При этом используются различные методы:

 Изменение цвета объекта в зависимости от его состояния. Например, в соответствии с требованиями эргономики, опасные или аварийные объекты окрашиваются в красный цвет. Можно также использовать мигающую (вспыхивающую) окраску.
 Изменение графического образа в зависимости от состояния объекта. Например, полный или пустой контейнер, положение ручки рубильника.
 Использование мультипликации, то есть последовательности быстро сменяющихся кадров
 Перемещение объектов по экрану
 Изменение размера объекта

Современные средства вычислительной техники и мониторы обладают богатыми графическими возможностями, широкое использование которых может войти в противоречие с требованиями эргономики. Так, для отображения состояния системы нельзя использовать богатой цветовой палитры. Представление информации должно ограничиваться простыми и однозначно воспринимаемыми цветами (красный, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, серый). Нельзя использовать и слишком мелкий шрифт в надписях. Чрезмерное увлечение динамическими картинами, например, мультипликацией отвлекает и утомляет оператора. Ухудшает восприятие и использование фотореалистичных изображений объектов.
Для управления техпроцессом на мнемосхеме располагаются элементы графического интерфейса, чаще всего типовые для современного программного обеспечения: окна ввода-вывода, кнопки, ползунки (слайдеры). Кроме этого могут использоваться события, например, щелчки кнопками мыши, на элементах изображения.
В дополнение к динамизированной мнемосхеме используются специальные или расположенные поверх мнемосхемы окна, в которых отображаются зависимости параметров техпроцесса от времени, а также текстовые сообщения о состоянии системы и действиях оператора.
Современные средства проектирования операторских систем управления SCADA, как правило содержат встроенные редакторы, позволяющие осуществить все задачи проектирования визуализации.

См. также 
 Операторные панели Siemens
 ДРАКОН

Ссылки 

Автоматизация производства